Татья́новка — посёлок в Благовещенском районе Алтайского края. Входит в Николаевский сельсовет.

История 
Меннонитское посёлок основа в 1911 г. переселенцами из Причерноморья. Назван в честь великой княжны Татьяны Николаевны.

Население

Примечания 

Населённые пункты Благовещенского района (Алтайский край)
Немецкие колонии в Алтайском крае